O Cazaquistão participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos como país independente em 1994, e enviou atletas para competirem em todos os Jogos desde então.  Antes da dissolução da União Soviética, atletas cazaques competiram como parte da União Soviética nos Jogos Olímpicos, e também fizeram parte do Time Unificado em 1992.

Atletas cazaques ganharam um total de 39 medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão e outras 5 nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O Comitê Olímpico Nacional do Cazaquistão foi criado em 1990 e reconhecido em 1993.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

Medalhas por Esportes de Inverno